Varuna kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Varuna (sjö),

Indien 

 Varuna (vattendrag), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar